Beattie est un nom d'origine écossaise. Ce terme peut se référer à:

Personnalités 
(par ordre alphabétique)

 Andy Beattie (1913-1983), footballeur écossais ;
 Andy Beattie (né en 1978), joueur de rugby à XV anglais ; 
 Basil Beattie (1935-), artiste britannique ; 
 Craig Beattie (né en 1984), footballeur écossais ;
 James Beattie (1735-1805), écrivain écossais ;
 James Beattie (1978), footballeur anglais ;
 Kevin Beattie (1953-2018), footballeur anglais ;
 Owen Beattie, professeur d'anthropologie canadien ;
 John Martin Beattie (1868-1955), médecin américain ;
 
 John Beattie (1907-1977), un joueur de rugby à XV international écossais ;
 John Beattie (1957-), un joueur de rugby à XV international écossais ;
 John Beattie (1985-), un joueur de rugby à XV international écossais, fils du précédent ;
 Peter Beattie (né en 1952), homme politique australien ;
 Rolla Kent Beattie (1875-1960), botaniste américain ;
 Stephen Halden Beattie (1908-1975), militaire britannique.
 Stuart Beattie (1972-), réalisateur et scénariste australien.

Toponymes 
 Beattie, municipalité américaine du Kansas ;
 Rivière Beattie, un affluent de la baie La Malbaie, coulant dans le territoire non organisé de Mont-Alexandre et dans la ville de Percé, dans la MRC Le Rocher-Percé, dans Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec, au Canada.

Voir aussi 
 la page d'homonymie